Amerikai Egyesült Államok
 River Road (Észak-Karolina)
 River Road (Washington)
 Új-Zéland
 River Road (Hamilton)
Zene
 River Road, amerikai countryegyüttes